

Personen
 Brigitta of Brigida van Kildare, Ierse heilige 453-523
 Birgitta van York, 1480-1517
 Brigitta Boccoli, Italiaans actrice 1972
 Brigitta Scherzenfeldt, 1684-1736
 Brigitta van Palts-Simmern, abdis 1516-1562

Kerken
 Brigittakerk, Ommen